Concertul este prezentarea în fața publicului a unei lucrări muzicale sau a unui repertoriu format din mai multe lucrări, făcută de către interpreți (cântăreți și instrumentiști). 

Concertul se poate referi și la:

 Concertul (film), un film de Radu Mihăileanu lansat în 2009.
 „Concertul” (povestire), o povestire  de Răzvan Haritonovici (La orizont această constelație, 1990)